Чуйский район

 Чуйский район — район в Киргизии.
 Чуйский район — прежнее название Шуского района в Казахстане.

См. также 
 Чуй (значения)